Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 2001/02, одржана је десети пут у органицацији Фудбалског савеза Македоније.

Систем такмичења је измењен у односу на претходне сезоне. Број клубова је смањен на 12. У првом делу првенства клубови су играли међусобно 22 кола по двоструком лига-систему а затим се лига дели на Групу за првака у коју улази 6 боље пласираних екипа, и Групу за останак у коју улази преосталих 6 екипа. У обе групе клуб одигра двоструким лига-системом још 10 утакмица (по 2 са сваким проивником). Резултати из првог дела против противника из групе се рачунају приликом израде коначне табеле.

Због ових измена из лиге су у сезони 2000/01 која је имала 16 чланова испале су четири екипе:Саса, Шкендија ХБ, Борец МХК и Тиквеш. Уместо њих из Друге лиге су ушли: Напредок из Кичева и ФК Куманово|Куманово

Титулу првака је бранила екипа Слога Југомагнат из Скопља.

Првенство је почело 12. августа 2001, а завршило 29. маја 2002.

Титулу првака за сезону 2001/02 четврти пут је освојила екипа Вардара која се пласирала за Прво коло квалификација за Лигу шампиона 2001/02. У квалификацијама УЕФА купа 2001/02. учествовале су екипе Беласице као дугопласирана у првенству и Победа као освајч Купа Македоније 2001/02. У Интертото купу 2002 играла је трећепласирна Цементарница 55.

Директно у Другу лигу испале су две екипе: Македонија ЂП из Скпоља и Осогово из Кочана.

Састав Прве лиге у сезони 2001/02

Резултати

Први део од 1-22 кола 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела

После 22 кола

Други део после 22 кола

Група за првака

Група за опстанак

Коначна табела

Листа стрелаца

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 2002/03.

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 2001/02. у македонском фудбалу